Volavérunt (en llatí: "van volar") pot referir-se a:
 Volavérunt (Goya) (1799), aiguafort de la sèrie Els Capritxos realitzat pel pintor espanyol Francisco de Goya i Lucientes
 Volavérunt (novel·la) (1980), novel·la en castellà escrita per Antonio Larreta
 Volavérunt (pel·lícula) (1999), pel·lícula espanyola dirigida per Bigas Luna, adaptació de la novel·la homònima d'Antonio Larreta de 1980
 Volaverunt opus 666 (2005), cançó del grup espanyol de rock Mägo de Oz de l'àlbum Gaia II: La Voz Dormida; el seu nom té relació amb el quadre de Goya